Anton Niklas Sundberg – arcivescovo luterano svedese
 Christel Martina Sundberg, nota come Chisu – cantante finlandese
 John Sundberg – tiratore a segno svedese
 Harry Sundberg – calciatore svedese
 Noah Sonko Sundberg – calciatore gambiano
 Pär Sundberg – ex attore svedese
 Per Sundberg – schermidore svedese